Universal City (Califòrnia)
 Universal City (Texas)